Voici une liste de mines situées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Land d'Allemagne.

Les mines situées à Witten sont listées sur liste de mines à Witten.

Liste

Notes et références

Voir aussi 
 Liste de mines en Allemagne

Rhémanie-du-Nord
Rhénanie-du-Nord-Westphalie